Odo, ODO kan verwijzen naar:
Odo van Aquitanië (ook: Eudes, Eudo, Odo de Grote) (–ca. 735), hertog van Aquitanië (vanaf ca. 700).
Odo van Cluny, (ca. 878–942), abt van Cluny van 927–942, componist en heilige.
Odo I van Frankrijk (ca. 860–898), graaf van Parijs, koning van Frankrijk van 888–898.
Oda van Canterbury (ook: Oda de Goede, Oda de Strenge) (ca. 880-959), aartsbisschop van Canterbury, heilige.
Otto van Bourgondië (ook: Eudes, Odo, Odo van Parijs) (944–965), hertog van Bourgondië (956–965).
Odo van Bayeux (ca. 1036–1097), bisschop van Normandië en Engelse graaf, halfbroer van Willem de Veroveraar.
Odo van Sully (1166-1208), bisschop van Parijs
Odo II van Bourgondië (1118–1162), hertog van Bourgondië van 1143–1162.
Odo III van Bourgondië (1166–1218), hertog van Bourgondië van 1192–1218.
Odo IV van Bourgondië (1295–1350), hertog van Bourgondië van 1315–1350, graaf van Bourgondië van 1330–1347.
Odo Botnia (1399), Fries potestaat.
Odo van Vloten (1860–1931), Nederlands ondernemer.
Odo (Star Trek), een personage uit Star Trek: Deep Space Nine.
ODO (voetbalclub), voormalig amateurvoetbalvereniging uit Arnhem.
ODO (korfbalclub), een korfbalvereniging uit Midden Delfland.
Odo (geslacht), een geslacht van stekelpootspinnen.
ODO (onderwijs) Opleiding tot dorpsonderwijzer
Odo (spreekwoord), een Surinaams spreekwoord of gezegde
Opsporingsdienst Overledenen, afgekort ODO